West Liberty kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Liberty (Iowa)
West Liberty (Kentucky)
West Liberty (Ohio)
West Liberty (Pennsylvania)
West Liberty (West Virginia)